Der Logistics Performance Index ist ein von der Weltbank erstmals 2007 und von 2010 bis 2018 alle zwei Jahre herausgegebener Datensatz. Er unterteilt sich in die sechs Kategorien Zoll (Effizienz der Behörde), Infrastruktur, internationaler Versand, Logistikleistung, Nachvollziehbarkeit und Pünktlichkeit. Die Punktzahlen der einzelnen Kategorien werden mittels eines gewichteten Durchschnitts zu einer Gesamtzahl aggregiert, die eine Rangliste der untersuchten Staaten ergibt.

Die im gewichteten Durchschnitt besten Werte von 2012 bis 2018 hatten Deutschland, Niederlande und Schweden, während Haiti, Afghanistan und Somalia das Schlusslicht bildeten.

Während zwischen 2007 und 2014 eine leichte Konvergenz zwischen den führenden und schwächsten Nationen zu verzeichnen war, kehrte sich dieser Trend nach der Erhebung von 2016 erstmals um.

Methodik 
Die Daten werden mittels einer Umfrage bei Logistikdienstleistern erhoben. Die Umfrage wurde von der Weltbank in Zusammenarbeit mit der Universität in Turku erstellt.

Liste 
Länder sortiert nach dem „Logistics Performance Index“, je höher der Indexwert (W.), desto besser der Rang (1. Tabellenspalte).

Weblinks 
 LPI bei der Weltbank

Quellen 

Logistik
Volkswirtschaftliche Kennzahl
Liste (Verkehr)
Liste (wirtschaftliche Rekorde)